Anoa (veraltet Gämsbüffel) ist die Bezeichnung zweier auf Sulawesi lebender Rinderarten:
 Tiefland-Anoa (Bubalus depressicornis)
 Berg-Anoa (Bubalus quarlesi)